Ladislav (ime), ime

Knezovi 

 Ladislav ili Vladislav, knez Primorske Hrvatske (821. – 835.)

Kraljevi 

 Ladislav I. Sveti, kralj Mađarske, ugarski kralj (1077. – 1095.) 
 Ladislav II.,  hrvatsko - ugarski kralj vladao (1162. – 1163.)
 Ladislav III., hrvatsko-ugarski kralj, vladao (1204. – 1205.)
 Ladislav IV. Kumanac, hrvatsko - ugarski kralj, vladao (1272. – 1290.)
 Ladislav V. Postum, hrvatsko - ugarski kralj, 1444. – 1457.
 Ladislav Napuljski, hrvatsko - ugarski kralj, vladao (1386–1409)

Banovi 
 Ladislav od Lučenca ban Dalmacije i Hrvatske 1387.
Ladislav Grđevački 1402. – 1404.
Ladislav od Egervára 1477. – 1481.
Ladislav od Egervára 1489. – 1493.
Ladislav Kaniški 1493. – 1495.
Ladislav Pejačević 1880. – 1883
Ladislav Hunyadi 1453.
Ladislav od plem. Kán 1245.
Ladislav od plem. Ratold 1300.
Ladislav Petrov 1392.

Gradovi i naselja 

Ladislav (Hercegovac), naselje u općini Hercegovac
Ladislav Sokolovački
Ladislavec